Kakumiro (plaats), plaats in Oeganda
 Kakumiro (district), district in Oeganda